Degenfeld-kastély (Baktalórántháza)
 Degenfeld-kastély (Csomaköz)
 Degenfeld-kastély (Kutyfalva)
 Degenfeld-kastély (Tarcal)
 Degenfeld-kastély (Téglás)
 Degenfeld-Schonburg-kastély
 Teleki-Degenfeld-kastély